Республиканская народная партия:

 Республиканская народная партия, Казахстан
 Республиканская народная партия, Турция
 Республиканская народная партия Кыргызстана
 Республиканская народная партия России